John Calipari – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Nicola Calipari – agente segreto italiano